Tajemniczy opiekun (ang. Daddy-Long-Legs)- powieść dla młodzieży z 1912 roku autorstwa amerykańskiej pisarki Jean Webster
 Daddy Long Legs – amerykański muzyk, DJ oraz raper
 Długonogi tata (ang. Daddy-Long-Legs)-  amerykański film z 1919 roku